Čokolada je lahko:

 čokolada, prehrambeni izdelek
 Čokolada, roman iz leta 1999
 Čokolada, film iz leta 2000